Арань () — угорське прізвище:

 Ласло Арань (1844 — 1898) — угорський прозаїк, поет, перекладач, фольклорист, член Угорської академії наук.
 Даніель Арань (1863 — 1944) — угорський математик та педагог.
 Янош Арань (1817 — 1882) — найвідоміший угорський епічний поет 19 століття, учасник революції 1848—1849.

Угорські прізвища